Fernet, nome generico di un tipo di bevanda della famiglia dei distillati
Fernet Branca, amaro